Toto je seznam všech pojmenovaných přírodních a umělých jezer Chorvatsku s rozlohou větší než 0,1 km². Nejsou zde uvedeny rozsáhlé skupiny rybníků ve vnitrozemském Chorvatsku.

Seznam

Poznámky

Reference

Související články 

 Plitvická jezera
 Baćinská jezera
 Červené jezero (Chorvatsko)
 Modré jezero (Chorvatsko)

Externí odkazy 
 

Jezera
 
Chorvatsko